Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. April 2015 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Stuttgart